Studnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Studnice (okres Chrudim)
 Studnice (okres Náchod)
 Studnice (okres Třebíč)
 Studnice (okres Vyškov)
 Vysoké Studnice (okres Jihlava)